Тофана () — горная вершина в Доломитовых Альпах к западу от Кортины д’Ампеццо. Расположена в области Венеция, провинция Беллуно, северной Италии.

Максимальная высота — 3243 м.

Примечания

Ссылки 
 Summitpost.org

Горные вершины — трёхтысячники
Доломитовые Альпы
География области Венеция
Горные вершины Италии
Спортивные сооружения зимних Олимпийских игр 1956